Odegaard, Odegard, Ødegaard et Ødegård sont des noms norvégiens dont l'étymologie signifie « ferme abandonnée ».

Patronyme 

Alexander Ødegaard (1980), footballeur international norvégien
Hans Erik Ødegaard (1974), footballeur professionnel et entraineur norvégien
Henrik Ødegaard (1988), hockeyeur NHL norvégien
Ingrid Ødegård (1983), handballeuse internationale norvégienne
Jarle Ødegaard (1959), footballeur international norvégien ne comptant qu'une seule sélection
Jon Ødegaard (1972), footballeur professionnel norvégien
Jørn Ødegaard (1954), footballeur professionnel norvégien
Knut Ødegaard (1966), astronome norvégien
Knut Ødegård (1945), écrivain et poète norvégien
Magnar Ødegaard (1993), footballeur professionnel norvégien
Martin Ødegaard (1998), footballeur international norvégien, détenteur du record du plus jeune international UEFA
Ove Ødegaard (1931-1964), footballeur international norvégien
Reidar Ødegaard (1901-1972), fondeur norvégien, champion olympique
Thomas André Ødegaard (1971), footballeur professionnel norvégien
Tor Ødegård (1969), athlète norvégien, champion national du 800 mètres

Toponyme 
Les Mines d'Oedegaard (1872-1945) (Ødegården Verk), mines d'apatite exploitées par la Compagnie Française des Mines de Bamble (Norvège)